Das Damendoppel der US Open 1988 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Martina Navratilova und Pam Shriver. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Robin White gegen Patty Fendick und Jill Hetherington, das Fernández und White in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1988